Chinesisches Verteidigungsministerium (Umschrift Guófángbù) steht für:

 Verteidigungsministerium der Volksrepublik China (国防部)
 Verteidigungsministerium der Republik China (國防部)